Echidnodella — рід грибів родини Asterinaceae. Назва вперше опублікована 1918 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 33 види роду Echidnodella:

Примітки

Джерела 
 Theissen, F.; Sydow, H. 1917. Synoptische Tafeln. Annales Mycologici. 15(6):389-491 — P.422

Роди грибів
Asterinaceae